Выборы главы Петрозаводского городского округа (2013) — очередные выборы главы Петрозаводского городского округа, состоявшиеся 8 сентября 2013 года.

Кандидаты 
В выборах участвовали 13 кандидатов, выдвинутых партиями «Города России», «Единая Россия», «Коммунисты России», «КПРФ», «ЛДПР», «Патриоты России», «Родина», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Справедливая Россия», «Трудовая партия России», в том числе 3 кандидата-самовыдвиженца.

Кандидат от партии «Яблоко» Эмилия Слабунова была снята с выборов решением Петрозаводского городского суда.

Рейтинги политиков 
Наиболее высокий рейтинг ко дню голосования большинство наблюдателей отмечали у действующего Главы Николая Левина одержавшего победу в предварительном партийном голосовании (праймериз «Единой России») и обеспечившего себе возможность участия в выборах от партии «Единая Россия».

День голосования 
В день голосования явка избирателей Петрозаводска составила 26,3 % (в 2009 году — 21,2 %).

Итоги выборов 
Результаты выборов оказались для многих наблюдателей неожиданными — большинство голосов получила самовыдвиженка Галина Ширшина получившая поддержку партии «Яблоко».

Некоторые политологи считают победу кандидатки-самовыдвиженки Галины Ширшиной следствием неопределённой позиции относительно поддержки на прошедших выборах действующего главы Петрозаводского городского округа Николая Левина со стороны Главы Республики Карелия Александра Худилайнена и традиционно оппозиционными настроениями петрозаводских избирателей.

После выборов 
После выборов в некоторых СМИ появилась информация о возможной отмене результатов выборов.

Ширшина Г. И. 11 сентября 2013 года приступила к обязанностям Главы Петрозаводского городского округа, отменив инаугурационную церемонию вступления в должность Главы округа как, по её мнению, излишнюю и требующую неоправданных расходов бюджетных средств.

Инциденты 
По заявлению председателя Центризбиркома Карелии Алексея Бахилина нет причин, чтобы голосование по каким-то избирательным участкам было отменено, нет фактов, говорящих о нарушениях и требующих отмены результатов голосования.

Примечания

Ссылки 
 Устав Петрозаводского городского округа

Петрозаводск
Петрозаводск
Петрозаводск